Arevik kan syfta på följande:
 Arevik, musikgrupp från Armenien

Geografi

Armenien 

 Arevik (ort i Armenien, Sjirak), 
 Arevik (ort i Armenien, Armavir), 

Robotskapade Armenienförgreningar